

Sigle 
 Centro Multiservizi Anziani
 Cleveland Museum of Art – museo statunitense
 Confédération Mondial de l'Accordéon – Confederazione Mondiale della Fisarmonica
 Costruzioni Montacarichi ed Ascensori – Azienda italiana di ascensoristica

Astronomia 
  CMa – abbreviazione della costellazione del Cane Maggiore

Codici 
 CMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cunnamulla (Queensland) (Australia)